Café Europe или Café d'Europe ― культурная инициатива Австрии во время её председательства в Европейском союзе, которая состоялась в День Европы (9 мая 2006 года). Это мероприятие включало в себя презентацию с типичными национальными сладостями или печеньем из каждой страны ― члена ЕС.

Список

Примечания 

Европейская кухня